Düttmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander García Düttmann (* 1961), deutscher Philosoph
 Peter Düttmann (* 1923–2001), deutscher Jagdflieger
 Martina Düttmann (1938–2009), deutsche Architekturkritikerin und Verlegerin
 Renate Düttmann-Braun (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 Werner Düttmann (1921–1983), deutscher Architekt, Stadtplaner und Maler